Леополдо Санчез Селис има више значења:

 Леополдо Санчез Селис, Ел Гато де Лара (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Леополдо Санчез Селис (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику